Don't Shoot! – cortometraggio del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
Don't Shoot – film del 1922 diretto da Jack Conway
Non sparate (Don't Shoot) – cortometraggio del 1926 diretto da William Wyler
Don't Shoot – film del 2017 diretto da Justin Milton